Сан Хуан де лос Лагос има више значења:

 Сан Хуан де лос Лагос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан де лос Лагос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан де лос Лагос, Естасион (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Сан Хуан де лос Лагос (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де лос Лагос (Сан Хуан де лос Лагос, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де лос Лагос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан де лос Лагос (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хуан де лос Лагос (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику